Óscar Bonilla, el nombre puede pertenecer a:

Óscar Bonilla (1918-1975), es un militar y político chileno.
Óscar Bonilla (1947), es un fotógrafo, comunicador y profesor uruguayo.